Никола́й Митрофа́нович Ковале́нко:
 Коваленко, Николай Митрофанович (1922—2020) — полный кавалер Ордена Славы.
 Коваленко, Николай Митрофанович (род. 1941) — украинский политик.